HTE Company - Empresa Alemã que desenvolve pesquisas químicas.
 HT editor - Programa de computador utilizado para engenharia reversa e como editor hexadecimal.